Giuseppe Morabito – presidente della Provincia di Reggio Calabria
 Giuseppe Morabito – boss della 'ndrangheta
 Giuseppe Morabito (1900-1997) – poeta in lingua latina
 Giuseppe Morabito – vescovo di Mileto